Ligma, internetová fráze, je internetovým fenoménem, či memem, který nabral na na popularitě především v letech 2018 a 2019. Je považována za urážlivý vtip fungující na principu homonym v anglickém jazyce.

Původ 

Přestože nešlo o první historické použití této fráze, dalo by se říci, že Ligma byl původně součástí internetového hoaxu, který tvrdil, že slavný streamer Ninja zemřel na stejnojmennou nemoc.

Použití 
Typické použítí fráze by probíhalo tak, že jedna osoba oznámí druhé Ninjovu smrt kvůli Ligma. Předpokládá se, že druhý člověk nemá tušení, co Ligma je, a typicky se zeptá: "What is Ligma?" ("Co je to Ligma?"). První člověk poté opětuje: "Ligma balls". Pointa fráze je v tom, že "Ligma" zní podobně jako "lick my", tudíž je slyšet anglický ekvivalent fráze "Oliž mi k*ule". Jako původní inspirace pro stvoření Ligma pravděpodobně posloužila dřívější fráze Updog nebo Bofa.

Následníci 
Úspěch tohoto fenoménu vedl k vytvoření dalších podobných frází, jako je například Sugma, Deez, Candice nebo Sugondese

Reference